ТВП — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТВП — табло вызова пешеходом, табло вызывное пешеходное
 ТВП — научное издательство «Теория вероятностей и её применения»
 ТВП — теория вычислительных процессов
 ТВП — тепловизионный прибор
 ТВП — технически возможная производительность
 ТВП — толщина воротникового пространства
 ТВП — топологическое векторное пространство
 ТВП — трансвагинальная пункция
 ТВП — трубчатая вращающаяся печь
 ТВП — трубчатый воздухоподогреватель
 тв. п. — твердый переплёт

См. также 
 ТВПШ — трансъюгулярное внутрипеченочное портокавальное шунтирование
 ТВПТ — травма с временной потерей трудоспособности
 НТВП — научно-техническое внедренческое предприятие
  — аббревиатура латиницей